Ruka steht für:
 Ruka, Wintersportzentrum in Finnland
 Ruka (Mapuche), Gebäudeform der südamerikanischen Mapuche
 Ruka (Nunatak), Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktika